

Sigle 

Le sigle ou l'acronyme ION peut signifier :
 , une organisation professionnelle dédiée la science du positionnement, de la navigation et du chronométrage.

Sciences et techniques

Chimie 
 Un ion est un atome ou une molécule portant une charge électrique.

Informatique 
 Ion est un gestionnaire de fenêtres sous Unix.
 Nvidia Ion est une plateforme low cost incluant la carte graphique 9400M Nvidia (MCP79) ainsi qu'un processeur Intel Atom.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie grecque, Ion est un héros, éponyme des Ioniens.

Culture et société

Entreprises et produits 
 Ion est un synthétiseur numérique de la marque Alesis.
 Saturn Ion est un modèle de la marque automobile Saturn.

Littérature et théâtre 
 Ion est l'un des dialogues de Platon.
 Ion est une tragédie d'Euripide, inspirée par la légende du héros Ion.
 Ion est un personnage de l'univers de DC Comics.

Transports 
 Ion Rapid Transit est le système de tramway de la région de Waterloo (Ontario, Canada).

Anthroponyme

Prénom 
  est un prénom employé à Chypre, en Grèce, en Moldavie et en Roumanie.
 Ion de Chios est un poète tragique de la Grèce antique.

Patronyme 

 Frederick Ion (1886-1964), un joueur professionnel canadien de crosse, puis arbitre de hockey sur glace ;
 Marin Ion (1955-), un footballeur professionnel roumain, puis entraîneur ;
 Viorel Ion (1967-), un footballeur roumain.

Toponyme 
 Ion est une communauté non constituée en municipalité du comté d'Allamakee (Iowa, États-Unis).

Prénom masculin
Prénom roumain